A 2013-as AutoGP szezon a széria történetének 15. szezonja (negyedik AutoGP néven). A bajnokság március 23-án Monzában kezdődött, és október 6-án Brnóban fejeződött be.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár 
Az ideiglenes versenynaptárat 2013. január 17-é hozták nyilvánosságra, majd február 7-én Moscow Racewayt anyagi okok miatt törölték és Silverstone került a helyére. Április 24-én Zandvoort helyére került Mugello Circuit a GP2 és a Formula–1 versenyütközés miatt.

Bajnokság állása 
 A bajnokság pontozási rendszere a következő:

Továbbá:
 Egy pont jár a pole pozícióért
 Egy pont jár a futamon a leggyorsabb körért

Egyéni bajnoki pontverseny

Csapat bajnoki pontverseny

21 Trophy

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Az AutoGP hivatalos oldala

Autogp